Тюшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюшино — деревня в Кардымовском районе Смоленской  области.
 Тюшино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Тюшино — усадьба спиртозаводчика Александра Гаугера в Кардымовском районе Смоленской области.
 Тюшино — посёлок в Калязинском районе Тверской области.
 Тюшино — деревня в Торопецком районе Тверской области.